« Parti socialiste populaire » peut faire référence à différentes organisations politiques dans le monde :
 Parti socialiste populaire (Argentine), fondé en 1972 ;
Parti socialiste populaire (Cameroun), fondé en 2008.
 Parti socialiste populaire (Chili), fondé en 1948 ;
 Parti socialiste populaire (Cuba), fondé en 1925 ;
 Parti socialiste populaire (Espagne), fondé en 1968 ;
 Parti socialiste populaire (Haïti), fondé en 1948 ;
 Parti socialiste populaire (Russie) en fondé 1906.

Voir aussi